Дуки-ди-Кашиас:

 Дуки-ди-Кашиас — город и муниципалитет в Бразилии, входит в штат Рио-де-Жанейро.
 «Дуки-ди-Кашиас» — бразильский футбольный клуб из города Дуки-ди-Кашиас, штат Рио-де-Жанейро.